Esistono più comuni francesi con questo nome

Boitron – Orne
Boitron – Senna e Marna